Aspen (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Aspen Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Aspen (revista), magazine artístic.